Wietrzychowice (gemeente)
 Wietrzychowice (Klein-Polen)
 Wietrzychowice (Koejavië-Pommeren)